

Geografie 
 Finland, republiek in Europa
 Finland (Minnesota), Amerikaans gemeentevrij gebied in Lake County 
 Finland (South Carolina), Amerikaanse plaats in Bamberg County

Persoon 
 Maxwell Finland, Anerikaans arts met specialisme bacteriologeie

Vervoer 
 Finland (schip, 1902), passagiersschip op de lijn Antwerpen-New York, in de eerste wereldoorlog dienst als troepentransport

Zie ook 
 Finlandia, doorverwijspagina